SBJ ist das Kürzel für:
 Die Südtiroler Bauernjugend, eine Jugendorganisation aus Südtirol.
 The Swinging Blue Jeans, eine Band aus Liverpool.

SBJ